«3096 дней» () — автобиография австрийки Наташи Кампуш, похищенной в возрасте 10 лет техником Вольфгангом Приклопилем. Книга написана в соавторстве с двумя журналистками Хайке Гронемайер и Коринной Мильборн.

История создания 
История Наташи Кампуш, девушки из Вены, похищенной в возрасте десяти лет Вольфгангом Приклопилем и проведшей в плену более восьми лет, вызвала широкий интерес у СМИ. Кампуш получила несколько предложений от разных издательств о написании автобиографической книги.

Сама Кампуш говорила в интервью, что хочет написать автобиографию, чтобы развеять домыслы о себе, в частности, слух о том, что она страдает стокгольмским синдромом.

Создание книги заняло несколько месяцев, в течение которых Кампуш рассказывала о своей жизни и зачитывала страницы своего дневника журналисткам Хайке Гронемайер и Коринне Мильборн, а они перерабатывали её слова в связный текст.

Книга была опубликована в 2010 году издательством  и получила название «3096 дней» — по количеству дней, проведённых Кампуш в плену.

Произведение стало одной из самых коммерчески успешных книг 2010 года.

Критика 
Литературный рецензент газеты The Guardian Ванесса Торп () положительно оценила книгу, написав, что «её [Кампуш] автобиография является свидетельством силы воображения перед лицом самых страшных испытаний» ().

Критик Ким Киндерманн () в своём обзоре для программы Deutschlandradio Kultur также дал положительную оценку книге и охарактеризовал её как «чётко структурированную, почти фактически описывающую её [Кампуш] 3096 дней в плену» ().

Награды 
 В 2011 году книга получила премию «Buchliebling-Preis 2011» в номинации «биографии».

Экранизация 
17 июня 2010 года немецкий кинопродюсер Бернд Айхингер объявил, что собирается экранизировать историю Кампуш. Он пригласил Кейт Уинслет на главную роль. Однако в 2011 году Айхингер умер, после чего начало съёмок перенесли на 2012 год. Режиссёром стала Шерри Хорман. На роль Наташи Кампуш была выбрана Антония Кэмпбелл-Хьюз, Вольфганга Приклопиля — Туре Линдхардт, Бригитты Сирни — Трине Дюрхольм. Премьера картины, названной «3096 дней», состоялась в 2013 году.

Перевод 
В 2011 году издательством «Олма медиа групп» был выпущен русский перевод книги (переводчик — Светлана Ширшова). По словам Ширшовой, история Кампуш «потрясла её до глубины души». В интервью газете «Красное знамя» переводчица сказала, что «автобиография написана не в виде столь модной „чернухи“, напротив, она является глубоким психологическим анализом пережитого, взглядом со стороны на противостояние ребёнка тем страшным обстоятельствам, в которых он оказался».

Примечания

Литература 
 

Мемуары и автобиографии
Книги 2010 года